Сезон 1986 года стал для ФК «Спартак» Москва 65-м в своей истории.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1986 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1986 (высшая лига)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица 

* Лимит ничьих равен 10. Очки за превышение лимита не сняты с «Динамо» Киев и «Днепра», так как в случае, если из команды на время матча минимум два игрока вызывались в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

Кубок СССР 1985/1986 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1985/1986

Кубок СССР 1986/1987 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1986/1987

Плей-офф

Кубок Федерации футбола СССР 1986 
Основная статья: Кубок Федерации футбола СССР 1986

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Кубок УЕФА 1986/1987 
Основная статья: Кубок УЕФА 1986/1987

Чемпионат СССР 1986 (дублирующие составы)

Результаты матчей

Итоговая таблица

Турнир памяти Александра Старостина

Основной состав

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Дублирующий состав

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Tornooi «De Brugse Metten» 1986 

Основная статья: Brugge metten

16 и 17 августа в Брюгге (Бельгия) был проведен 11 международный турнир Brugge metten. В турнире приняли участия 4 команды: «Брюгге» (Брюгге, Бельгия), «Спартак» (Москва, СССР), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) и «Эспаньол» (Барселона, Испания). Турнир состоял из матчей полуфинала, матча за 3-е место и финала.

Результаты матчей

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

1986
Спартак Москва